

Стамболово () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Павликени.
 Стамболово () — село в Русенській області. Входить до складу общини Сливо-Поле.
 Стамболово () — село в Софійській області. Входить до складу общини Іхтіман.
 Стамболово () — община в Хасковській області.
 Стамболово () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Стамболово.